Cascina Vecchia ima više značenja:
 Cascina Vecchia, Alessandria
 Cascina Vecchia, Pavia